Protagorides (en llatí Protagorides, en grec antic ) era un escriptor de l'antiga Grècia segurament nascut a Cízic, només conegut perquè el menciona Ateneu de Naucratis que dona el nom de tres de les seves obres:

 1.  (sobre un jocs fets a Dafne, prop d'Antioquia).
 2.  (història de la comèdia)
 3.  (contes eròtics).

Referències 

Historiadors de Cízic
Historiadors grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors de Cízic
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor